Geografia
 Ftia, la pàtria dels mirmídons.
 Biografies:
 Ftia de Tessàlia, reina de l'Epir, mare de Pirros 
 Ftia de l'Epir, filla d'Alexandre II d'Epir i reina de Macedònia
 Ftia (mitologia), filla d'Amfíon